Winter Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Winter Island (Kalifornien)
 Winter Island (Massachusetts)
 Winter Island (New York)

in Kanada:
 Winter Island (Labrador), vor der Labradorküste
 Winter Island (Nunavut), im Foxe Basin
 Winter Island (Perry River), Mündungsinsel des Perry River, Nunavut

in der Antarktis:
 Winter Island (Antarktika), vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel